Malkasten steht für:
Malkasten, Behälter für Malutensilien
Malkasten (Künstlerverein)
Malkasten-Haus mit Malkastenpark, Düsseldorf